Madonna del Latte – soggetto dell'iconografia cristiana
 Madonna del Latte – statua di Andrea Pisano, 1346-1348
 Madonna del Latte – dipinto di Luis de Morales, 1565 circa
 Madonna del Latte – dipinto del Pinturicchio, 1492
 Madonna del Latte – dipinto del Verrocchio, 1467-1469 circa
 Madonna del Latte – dipinto di Marco Zoppo, 1453-1455 circa
 Madonna del Latte – dipinto di anonimo fiammingo, 1520 circa
 Madonna del Latte – dipinto di Frei Carlos 1518-1525
Madonna del Latte – dipinto del Correggio, 1524 circa
 Madonna del Latte – dipinto conservato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Magione, 1371
Madonna allattante - dipinto coservato nel museo abbaziale di Montevergine, XII-XIII secolo